Архиепископ Авраамий — епископ Русской православной церкви, архиепископ Смоленский и Дорогобужский.

С 1632 года — архиепископ Смоленский и Черниговский.

В 1640 году присутствовал на соборе в Киеве по решению некоторых догматических и обрядовых вопросов.

В 1648 году титул изменён на Смоленский и Дорогобужский.

28 апреля 1653 года участвовал в посвящении Петра Могилы в митрополита Киевского.

Год смерти неизвестен.

Ссылки 
 
 Смоленские архипастыри

Архиепископы Русской православной церкви